Grayia (slang), een geslacht van slangen uit de familie toornslangachtigen (Colubridae)
 Grayia (plant), een geslacht van planten van de familie Amaranthaceae (onderfamilie Chenopodioideae)